Spaanse hockeyploeg (mannen)
 Spaanse hockeyploeg (vrouwen)